У́трехт () — провинция в центре Нидерландов, самая маленькая по территории, но одна из самых населённых в стране.

География 
Площадь территории 1449,12 км² (включая воду 12-е место), в том числе суша — 1385,02 км² (12-е место).

История 
Здесь было подписано Утрехтское соглашение.

Общины 
По состоянию на 2020 год провинция Утрехт состоит из 26 общин.

 Амерсфорт
 Аудеватер
 Барн
 Бюнник
 Бюнсхотен
 Вауденберг
 Вейк-бей-Дюрстеде
 Венендал
 Вейфхеренланден

 Вурден
 Де-Билт
 Де-Ронде-Венен
 Зейст
 Лёсден
 Лопик
 Монтфорт
 Ньивегейн
 Ренен

 Ренсвауде
 Стихтсе-Вехт
 Суст
 Утрехт
 Утрехтсе-Хёвелрюг
 Хаутен
 Эйсселстейн
 Эмнес

Демография 
Население провинции — 1 268 489 человек (по данным на август 2015 г.). В 1999 г. протестанты составляли 27 % населения, католики — 20 %.

Города-побратимы 
  Таоюань, Тайвань

Примечания

Ссылки 

 Site of the province
Карты провинции:
 with link for each municipality to basic data page
 more detailed, but without links (pdf, 900 kB)
 Detailed map

Общественный транспорт:
 Nederlandse Spoorwegen
 Connexxion, region Midden
 
 region Utrecht northwest
 GVU